Denis Kudla era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Robby Ginepri ha battuto in finale Frank Dancevic 6–3, 6–4 in the final.

Teste di serie 

  Donald Young (semifinali)
  Tim Smyczek (First Round)
  Peter Polansky (quarti di finale)
  Frank Dancevic (finale)

  Alex Kuznetsov (quarti di finale) 
  Gerald Melzer (quarti di finale) 
  James Ward (quarti di finale) 
  Nick Kyrgios (ritiro)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Tallahassee Tennis Challenger 2014